Адмирал сэр Ричард Гудвин Китс (16 января 1757 — 5 апреля 1834) — британский военно-морской офицер, сражавшийся на протяжении всей американской революции, французских революционных войн и наполеоновских войн. Вышел на пенсию в 1812 году по состоянию здоровья и был вице-губернатором Ньюфаундленда с 1813 по 1816 год. В 1821 году он стал губернатором Гринвичского морского госпиталя в Гринвиче, Лондон. Китс занимал этот пост до своей смерти в 1834 году. О нём отзывались как о способном и уважаемом офицере. Его действия в битве при заливе Альхесирас практически стали легендой.

Ранние годы 
Китс родился в Чалтоне, Гэмпшир, в семье преподобного Ричарда Китса и его жены Элизабет, который позже был переоборудован в плавучую батарею для защиты Нью-Йорка. К маю 1782 года его перевели на шлюп . Он был в составе эскадры, захватившй два французских фрегата, включая 38-пушечный Aigle.

Западная эскадра фрегатов 
В 1794 году Китс состоял в эскадре сэра Джона Борлэза Уоррена в Ла-Манше, командуя 32-пушечным фрегатом . На нём он принимал участие в сражениях на французском, английском и ирландском побережьях, которые получили широкую огласку и стали примером романтического образа морской войны. В 1795 году Galatea совместно с другими кораблями захватил французский 40-пушечный фрегат .

В том же году Galatea принял участие в неудачной высадке в заливе Киберон. Десант состоял из французских эмигрантов-роялистов, намеревавшихся поддержать шуанов и вандейцев. Они были высажены Королевским флотом 23 июня. Целью вторжения было поднять восстание во всей западной Франции, положить конец французской революции и восстановить монархию. Высадка эмигрантов в Кибероне была окончательно отбита 21 июля, что нанесло сокрушительный удар по делу роялистов.

23 августа 1795 года Китс на Galatea загнал французский фрегат Andromaque на берег и поджёг его, чтобы он не достался французам.

В мае 1797 года Galatea находился на якорной стоянке Нор, и Китс вместе с несколькими другими капитанами был отпущен на берег во время мятежа.

Впоследствии он ввёл в эксплуатацию недавно построенный 40-пушечный фрегат .

В июле 1801 года он находился у Кадиса и принял участие во втором сражении в заливе Альхесирас. Во время отступления французов и испанцев адмирал сэр Джеймс Сумарес приказал Китсу догнать союзный флот и вступить в бой. Superb был относительно новым судном и почти не участвовал в блокаде, поэтому он был одним из быстрейших линейных кораблей. Когда наступила ночь, Китс на Superb подплыл к 112-пушечному Real Carlos; испанец находился по правому борту. Другое испанское судно, 112-пушечный San Hermenegildo, шло рядом, слева от Real Carlos. Китс выстрелил в Real Carlos, но выстрел прошёл мимо и попал в San Hermenegildo. Real Carlos загорелся, и Китс несколько отстал от него. В темноте два испанских корабля приняли друг друга за британский корабль и начали яростный поединок. Видя, что Real Carlos горит, капитан San Hermenegildo решил воспользоваться преимуществом и таранил корму Real Carlos. Внезапный порыв ветра свёл два корабля вместе и запутал их оснастку. San Hermenegildo тоже загорелся, и два огромных трехпалубных корабля взорвались. Superb остался относительно невредим, и атаковал французский 74-пушечный Saint Antoine под командованием Жюльена ле Руа. После краткого обмена залпами Saint Antoine был выведен из строя.

Вест-Индия и битва при Сан-Доминго 

В 1806 году адмирал Дакворт назначил Superb своим флагманом. Дакворт забрал блокирующий Кадис флот и начал преследование контр-адмирала Жан-Батиста Вильоме в Вест-Индию. Вице-адмирал Корентин Урбен Лессег отделился от Вильоме в Атлантике и отправился в Сан-Доминго для пополнения запасов и ремонта. Дакворт тоже пополнял свои запасы в Сент-Китсе, когда узнал о французской эскадре, стоящей на якоре в Санто-Доминго. Дакворт с эскадрой в семь линейных кораблей атаковал пять линейных кораблей Лессега. Битва при Сан-Доминго была последним боем в открытом море наполеоновских войн. Во время сражения Superb потерял 62 человека (6 убитых и 56 раненых), но сам бой стал практически полной победой королевского флота. Из пяти французских линейных кораблей два были захвачены, а три были выброшены своими командами на берег, а затем уничтожены. Англичане не потеряли ни одного корабля.

Балтика и бомбардировка Копенгагена 
К 1807 году Superb вернулся в Ла-Манш, и Китс был освобожден от его командования сэром Ричардом Стрэченом. Китс принял под командование HMS Ganges и получил звание коммодора в эскадре адмирала Гамбье в Балтике, где с 16 августа по 7 сентября принимал участие во бомбардировке Копенгагена. Во время битвы Китс поместил на мачте портрет Нельсона. Позже говорили, что портрет вдохновлял и офицеров и матросов.

В начале 1808 года Китс вновь перешёл на Superb. После конвоирования шведских торговых судов из Гётеборга в Англию он присоединился к сэру Ричарду Стрэчену в его экспедиции к реке Шельде. По возвращении в Портсмут в 1809 году Superb, находившийся в очень плохом состоянии, был отправлен в капитальный ремонт, а Китс был произведён в контр-адмиралы Белой эскадры.

26 декабря 1809 года был назначен на пост специального уполномоченного Его Величества на Мальте. В 1810 году он завершил почти 21-летнюю непрерывную морскую службу.

Губернатор Ньюфаундленда 
Однако через несколько месяцев Китс поднял свой флаг на HMS Implacable и принял командование военно-морскими силами у Кадиса. 1 августа 1811 года Китс был повышен в должности до вице-адмирала и присоединился к сэру Эдварду Пеллью возле Тулона.

В 1812 году Китс всё же был вынужден окончательно завершить военно-морскую службу из-за плохого состояния здоровья, и в знак признания его заслуг 9 марта 1813 года он был назначен губернатором и главнокомандующим Ньюфаундленда. Во время его пребывания на посту губернатора британское правительство впервые согласилось разрешить ньюфаундлендским поселенцам арендовать землю для возделывания. Только за первый год Китс предоставил 110 разрешений на аренду земель вокруг Сент-Джонса. В 1816 году он вернулся в Англию; на посту губернатора Ньюфаундленда его сменил Фрэнсис Пикмор.

7 мая 1818 года Китсу было присвоено почётное звание генерал-майора Королевских морских сил Его Величества. 12 августа 1819 года Китс был назначен адмиралом Синей эскадры.

Губернатор Гринвичского госпиталя, смерть и похороны 

В 1821 году за свои заслуги он был назначен на должность губернатора Гринвичского морского госпиталя и удостоен звания Рыцаря Большого креста почетнейшего ордена Бани.

Китс умер в Гринвиче 5 апреля 1834 года, а его похороны состоялись в больничной часовне, где присутствовало Адмиралтейское управление. Его гроб несли шесть адмиралов.

Вильгельм IV приказал воздвигнуть в часовне бюст своего друга, где он находится и поныне, под чердаком орга́на слева от главного входа. Правая сторона занята бюстом сэра Томаса Харди.

Семья 
В 1816 году Китс женился на Мэри, старшей дочери Фрэнсиса Хёрта из Олдеруэсли в Дербишире. Детей у них не было.

Ссылки 

a. Эта битва описана в романе Хозяин морей Патрика О’Брайана с точки зрения Джека Обри. Она также описана в романе Сирила Норткота Паркинсона «На волоске» ().

Внешние ссылки 
Biography at Government House The Governorship of Newfoundland and Labrador 

Keats Island, British Columbia, Canada , named in his honor
George Newenham Wright, The Life and Reign of William the Fourth, London 1837, p.72

[[Категория:Рыцари Большого креста ордена Бани]]
[[Категория:Умершие в 1834 году]]
[[Категория:Родившиеся в 1757 году]]